Глобоидная передача — механическая передача, являющаяся одной из разновидностей червячных передач. Своё название получила по вогнутой (глобоидной) форме червяка.

Общие сведения 
Колесо и червяк имеют взаимно охватывающую глобоидную форму, при этом одновременно затрагивается большее количество зубцов колеса, чем в передаче с цилиндрическим червяком. Такая конструкция позволяет передавать мощность, превышающую показатели аналогичных червячных передач в 3-5 раз, и, соответственно, при передаче одинаковой мощности рассматриваемая передача имеет гораздо меньшие размеры.
Характерные виды разрушения: заедание, износ, выкрашивание зубьев.

Достоинства и недостатки

Достоинства 
 Способность передавать значительно более высокий крутящий момент в сравнении с червячной передачей
 Более высокий КПД в сравнении с цилиндрической червячной передачей. Как результат более высокого КПД это снижение нагрева и износа.
 Высокое передаточное отношение в одной ступени (до 100)
 Плавность и высокая точность работы при относительной бесшумности
 Самоторможение происходит при более высоком передаточном отношении в сравнении с червячной передачей за счет более высокого КПД

Недостатки 
 Более сложная сборка и изготовление по сравнению с цилиндрическими червячными передачами
 Низкий КПД в сравнении с многоступенчатой цилиндрической передачей
 Повышенное тепловыделение в сравнении с многоступенчатой цилиндрической передачей
 Быстрый износ и большой процент заеданий в сравнении с многоступенчатой цилиндрической передачей
 Сложная регулировка. Однако благодаря быстрой притирке бронзового колеса проблема точности сборки решается.

Передача очень чувствительная к срабатыванию подшипников и деформациям валов. Совокупность недостатков ограничивает практическое применение.

Применение 
Глобоидные передачи применяют как более работоспособную альтернативу червячным передачам. В металлургическом и горном оборудовании, тяжелых корабельных и лифтовых лебедках, редукторах запорной арматуры эксплуатируемых при низких температурах. Одно из замечательных свойств Глобоидной передачи это то, что и червяк и колесо работают только одной своей половиной. Используя это свойство и разрезав либо колесо, либо червяк пополам Глобоидные передачи нашли широкое применение в точных механических системах, как то робототехнике, системах управления и наведения.

См. также 
 Механическая передача
 Червячная передача
 Зубчатое колесо
 Редуктор
 Мультипликатор
 Червячный редуктор

Примечания

Ссылки 
 Червячные глобоидные передачи. Указания к проектированию.
 Глобоидные передачи:Состояние тенденции и перспективы развития научно-технических исследование и разработок в России 
 Общие сведение о червячных передачах.
 3-д моделирование Глобоидных передач

Механические передачи